José Caballero ist der Name folgender Personen:
* José Caballero (Maler) (1915–1991), spanischer Maler
 José Antonio Caballero (1754–1821), spanischer Adliger und Politiker